A 2000-es Eurovíziós Dalfesztivál volt a negyvenötödik Eurovíziós Dalfesztivál, melynek Svédország fővárosa, Stockholm adott otthont. A helyszín a stockholmi Globen Aréna volt.

A résztvevők 

Először vett részt a versenyen Lettország, és rögtön a harmadik helyig jutottak.

Visszatért az előző évet kihagyni kényszerülő Macedónia, Finnország, Románia, Svájc, míg Oroszország két év kihagyás után csatlakozott újból a mezőnyhöz. A szlovák, görög és magyar tévé úgy döntött, hogy nem tér vissza, míg Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Litvánia, Portugália és Szlovénia nem vehetett részt ebben az évben. Így összesen huszonnégy dal versenyzett Stockholmban.

A házigazdát képviselő Roger Pontare másodszor vett részt a versenyen. Korábban az 1994-es Eurovíziós Dalfesztiválon képviselte a svéd színeket. 1992 után másodszor szerepelt a spanyol Serafín Zubiri, és 1995 után a ciprusi Alexandros Panayi is.

1966 után másodszor fordult elő, hogy két későbbi műsorvezető is szerepelt: az Oroszországot képviselő Alsou a 2009-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőjének egyik műsorvezetője volt, a német Stefan Raab pedig 2011-ben volt a verseny házigazdája.

A verseny 

Először fordult elő, hogy kiadtak egy Európa-szerte megvásárolható hivatalos CD-t, mely a verseny összes dalát tartalmazta. Ez volt az első alkalom arra is, hogy a versenyt interneten keresztül is élőben lehetett figyelemmel kísérni.

A verseny estéjén a hollandiai Enschede városában felrobbant egy petárdaraktár. A baleset miatt a holland NOS tévé megszakította a közvetítést, és holland pontokról a tartalék zsűri döntött.

A szavazás 

A szavazási rendszer megegyezett az 1980-as versenyen bevezetettel. Minden ország a kedvenc 10 dalára szavazott, melyek 1-8, 10 és 12 pontot kaptak. A szóvivők növekvő sorrendben hirdették ki a pontokat.

A verseny előtt esélyesnek tartották Észtországot, Lettországot és Oroszországot. A későbbi győztes dán dal sikerére kevesen számítottak.

A szavazás hamar kétesélyessé vált, Dánia és Oroszország váltotta egymást az élen. Végül Dánia fölényes győzelmet aratott. Az 1963-as Eurovíziós Dalfesztivál után ez volt a második dán győzelem. A két győzelem között eltelt harminchét év a második leghosszabb idő. (A jelenlegi rekorder Ausztria, melynek eddigi két győzelme között 48 év telt el.)

Eredmények

Ponttáblázat

Visszatérő előadók

Térkép

Források

További információk 

 YouTube videó: A 2000-es Eurovíziós Dalfesztivál

Eurovíziós Dalverseny
Eurovizio